Даниил Фёдорович Краминов (1910—1994) — советский журналист-международник, писатель и публицист.

Биография 
Родился в 1910 году в селе Большовка в крестьянской cемье. C 1929 года репортёр деревенского отдела в воронежской областной газете «Коммуна». Окончил ЛИФЛИ в 1933 (по другим данным в 1939) году. Cобственный корреспондент газеты «Известия» в Сибири. С 1939 года корреспондент ТАСС в Швеции, Литве, с 1943 года в Великобритании. В 1944 году военный корреспондент при штабе союзнических войск американского генерала Д. Эйзенхауэра. Позднее заведующий отделением ТАСС в Берлине, в Гостелерадио, член редколлегии, редактор отдела американских стран газеты «Правда» (1952—1959). C 1960 по 1986 год главный редактор еженедельника «За рубежом».

Член ВКП(б) с 1939 года. Член Союза писателей СССР с 1975 года, один из организаторов Союза журналистов СССР.

Был награжден двумя орденами Ленина, орденами: Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Отечественной войны II степени, Красной Звезды и многими медалями. 

Умер в Москве в 1994 году. Похоронен на Перловском кладбище.

Библиография 
 Восставшая Австрия. [Февраль 1934]. – [М.] : Мол. гвардия, 1934. – 48 с.: ил. 
 От Шербура до Шверина : из записок сов. воен. кор. в войсках союзников в Зап. Европе. – М. : Правда, 1947. – 88 с. 
 Второй фронт : записки сов. воен. кор. – [М.] : Сов. писатель, 1948. – 223 с. 
 Американские встречи : очерки. – М. : Мол. гвардия, 1954. – 280 с. : ил. 
 По Индии : путевые очерки и зарисовки. – М. : Мол. гвардия, 1956. – 232 с. 
 В пяти частях света : записки журналиста. – М. : Мол. гвардия, 1957. – 352 с. 
 Правда о втором фронте. – М. : Гос. социально-эконом. изд-во, 1958. – 244 с. 
 Дорога через ночь : повесть / худож. П. Пинкисевич. – М. : Мол. гвардия, 1961. 
 Пасынки Альбиона : повесть. – М. : Мол. гвардия, 1962. – 208 с. 
 Амур и черепаха : роман. – М. : Мол. гвардия, 1964. – 366 с. 
 Сумерки в полдень : роман. – М. : Мол. гвардия, 1975. – 560 с. : ил. 
 Этот меняющийся мир : очерки. – М. : Современник, 1976. – 286 с. : ил. – (Новинки «Современника»). 
 Последние окопы : [очерки]. – М. : Сов. Россия, 1977. – 95 с. – (Писатель и время). 
 Весна бессмертия : роман. – М. : Мол. гвардия, 1978. – 479 с. : ил. 
 Дальние края, близкие соседи : очерки. – М. : Современник, 1979. – 224 с. – (Новинки «Современника»). 
 В орбите войны : записки сов. кор. за рубежом :1939-1945 годы / худож. Н. А. Пашуро. – М. : Сов. Россия, 1980. – 416 с. 
 Люди и ракеты (По ту сторону) — М.: Советская Россия, 1988 
 Весна 1945 : записки сов. воен. кор. – М. : Изд-во агентства печати «Новости», 1985. – 125 с. 
 На краю ночи : роман. – М. : Мол. гвардия, 1986. – 526 с.

Примечания

Ссылки 
 https://interpretive.ru/termin/kraminov-daniil-fedorovich.html
 Краминов

Главные редакторы СССР
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Перловском кладбище